Fotografix — бесплатный легковесный растровый графический редактор для операционной системы Microsoft Windows, который предназначен для быстрого редактирования изображений.

Описание 

Графический редактор Fotografix предназначен для редактирования графики, имеет богатые функциональные способности. Редактор способен коррекционировать цифровые фотографии, а также производить с ними разного рода манипуляции. Было отмечено то, что при достаточно малом весе и «лёгкости» на системные ресурсы, включает в себя практически все основные функции, который обычно требуются для коррекции фотографий, не уступая многим «крупным» графическим редакторам.

Имеется поддержка самымх популярных форматов, таких как BMP, JPG, TIF, PNG и прочих. Из других функциональных возможностей редактора можно выделить то, что он поддерживает работу со слоями (в том числе и корректировочными), фильтры, а также может записать скрипты для выполнения часто используемых операций.

Некоторые возможности 

 Изменение параметров фотографии, такие как яркость, контрастность и прочее.
 Наложение текста, изображений с помощью слоев.
 Включает в себя множество инструментов для обработки и коррекции изображений.
 Наложение эффектов (размытие, инверсия и другое).
 Поддержка всех основных графических форматов файлов. Включая форматы для Photoshop (PSD) и GIMP (XCF), но слои могут быть сохранены только в родном формате Fotografix — FGX.
 Поддержка скриптов для быстрой обработки нескольких фотографий.
 «Лёгкий» на системные ресурсы.
 Портативность. Не требуется установка, может запускаться и работать со съёмных носителей.

Недостатки 

 Отсутствие направляющих и сетки.
 Медленное развитие проекта.

См. также 

 Сравнение растровых графических редакторов
 Редактирование изображений

Примечания

Ссылки 

 Официальная веб-страница Fotografix
 
 

Растровые графические редакторы
Программное обеспечение для Windows
Бесплатное программное обеспечение
Фотографическое программное обеспечение
Переносимые приложения